Les Élections régionales de 1997 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 1997) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

1997
Haute-Autriche
Octobre 1997